Поломская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Поломская волость (Вятский уезд) — в составе Вятской губернии
 Поломская волость (Глазовский уезд) — в составе Вятской губернии
 Поломская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Поломская волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии